Centerton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Centerton (Arkansas)
 Centerton (Indiana)
 Centerton (New Jersey)
 Centerton (Ohio)

in Südafrika:
 Centerton (Südafrika)

Siehe auch:
 Centertown